Erebia bieneri är en fjärilsart som beskrevs av Grosse 1938. Erebia bieneri ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
bieneri